Makám, dallammodell
 Makám, magyar együttes
Hasonló nevén
 Makáma, irodalmi műfaj